Název Teplá má:

 Teplá, město v okrese Cheb
 Teplá (Třebenice), část obce Třebenice v okrese Litoměřice
 místní část slovenské obce Podhorie v okrese Banská Štiavnica
 zkrácený název slovenské obce Liptovská Teplá v okrese Ružomberok
 zkrácený název slovenské obce Trenčianska Teplá v okrese Trenčín
 zkrácený název městské části slovenského města Považská Bystrica – Považská Teplá

vodní toky
 Teplá (řeka), řeka v Karlovarském kraji
 Teplá (přítok Babindolského potoka), slovenský potok, přítok Babindolského potoka v povodí Žitavy
 Teplá (přítok Hronu), slovenský potok, přítok Hronu ve středním Pohroní
 Teplá (přítok Perece), slovenský potok, přítok Perece v povodí Hronu

jiný význam
 přechýlená podoba českého příjmení Teplý
 Teplá Vltava – jedna ze dvou částí řeky Vltavy u jejího pramene na Šumavě